Brink ist ein deutscher und niederländischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Brinker ist eine Namensvariante des Familiennamens Brink.

Namensträger 
 Anja Brinker (* 1991), deutsche Kunstturnerin
 Chris Brinker (1970–2013), amerikanischer Filmproduzent und -regisseur
 Christine Brinker (* 1981), deutsche Sportschützin
 Claudia Brinker-von der Heyde (* 1950), deutsche Germanistin, Mediävistin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Engelbert Brinker (1883–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Gisela Brinker-Gabler (1944–2019), Literaturwissenschaftlerin, Herausgeberin
 Helmut Brinker (1939–2012), deutsch-schweizerischer Kunsthistoriker und Sinologe
 Klaus Brinker (1938–2006), deutscher Germanist und Linguist
 Kristin Brinker (* 1972), deutsche Politikerin (AfD)
 Maren Brinker (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Werner Brinker (* 1952), deutscher Manager

Weblinks 
 Brinker bei namenforschung.net

Familienname
Wohnstättenname
Niederländischer Personenname
Deutscher Personenname